Галицька — жіноча форма українського прізвища Галицький:
 Галицька Артемізія Теофілівна (псевдо: «Мотря») (1912—1985) — політичний та військовий діяч, голова проводу ОУН Буковини та Бессарабії (1943—1944 рр.).
 Крижанівська-Галицька Ганна Миколаївна (1876—1947) — українська театральна актриса.
 Галицька Ілона Сергіївна (нар. 1995) — українська співачка, учасниця дитячого конкурсу пісні «Євробачення-2007» від України, володарка 10 Гран-Прі міжнародних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів.
 Галицька Олександра Яківна (нар. 1955 р.) — українська театральна актриса.
 Галицька Сабіна Станіславівна (1994—2018) — сержант медик 10-ї окремої Гірсько-Штурмової бригади Збройних сил України.
 Галицька-Панченко Лідія Іванівна (1879—1949) — співачка (сопрано).

Галицька — присілок, Кінешемський район, Івановська область
 Галицька — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Галицький

Слов'янські прізвища